Zheng Saisai era la detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Nanjing Ladies Open 2013.

Il singolare del torneo di tennis Caesar & Imperial Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Paula Kania che ha battuto in finale Zarina Dijas 6–1, 6–3.

Teste di serie 

  Kurumi Nara (Secondo turno; ritiro)
  Dinah Pfizenmaier (secondo turno)
  Luksika Kumkhum (primo turno)
  Alison Van Uytvanck (semifinali)

  An-Sophie Mestach (primo turno)
  Arantxa Rus (quarti di finale)
  Ekaterina Byčkova (quarti di finale)
  Zarina Dijas (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Caesar & Imperial Cup 2013